SB 12 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 12, Segelflugzeug, siehe Akaflieg #Akaflieg Braunschweig
 SB 12, österreichische Lokomotivreihe, siehe SStB – Meidling, Höllenthal und Neunkirchen